Toponímia:
 Talavera (la Segarra), municipi de la comarca de la Segarra
 Talavera de la Reina, ciutat de l'interior d'Espanya, de la província de Toledo, Castella - la Manxa
 Talavera la Real, municipi de la província de Badajoz, a la comunitat autònoma d'Extremadura 
 Biografies:
 Antonio Talavera (Esplugues de Llobregat, Baix Llobregat, ~1967), ciclista català
 Mario Talavera (Veracruz, 1885 - Mèxic DF, 1960), cantant d'òpera i compositor mexicà
 Miscel·lània:
 Talavera Club de Fútbol, club de futbol de Castella-La Manxa, de la ciutat de Talavera de la Reina
 Batalla de Talavera, diversos esdeveniments